Рома́н Петро́вич Бессме́ртный (род. 15 ноября 1965, с. Мотыжин, Макаровский район, Киевская область, УССР, СССР) — украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.

Народный депутат Украины II, III, IV и V созывов. С 1997 до 2002 г. был Постоянным представителем президента Леонида Кучмы в Верховном Совете Украины. В 2005 г. назначен вице-премьер-министром Украины по вопросам административно-территориальной реформы. Председатель Совета партии «Народный Союз — Наша Украина» (2005—2006 г.), председатель исполкома этой же партии (2006—2007 г.). Глава фракции «Наша Украина» в Верховном Совете (май — декабрь 2006 г.). Заместитель главы Секретариата президента Украины (2007—2008 г.).

С февраля 2010 г. по июнь 2011 г. — Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь.

Представитель Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины с 2015 по апрель 2016 года и с 9 июля по 13 августа 2019 года.

Биография

Детство, образование 
Родился 15 ноября 1965 года в селе Мотыжин Макаровского района Киевской области.

Отец Пётр Кириллович (1941—2005 г.) работал землеустроителем в Мотыжине. Мать Ольга Демьяновна (род. 1941 г.) — младшая медсестра Мотыжинськой участковой больницы, сейчас на пенсии.

С 1983 по 1990 гг. учился на историческом факультете в Киевском педагогическом институте имени Горького, специальность «учитель истории». Служил в Советской армии (1983—1985 г.).

Во время учёбы на старших курсах института работал в средней школе № 3 в Вишневом Киевской области. С августа 1990 начал работать учителем в Бородянской средней школе № 2 (Киевская область), где создал краеведческую экспозицию.

В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию «Социально-политический строй украинского общества (концепция Донцова)», Институт национальных отношений и политологии НАНУ.

Политическая карьера 
В 1994 году впервые стал народным депутатом Украины (в Верховном Совете Украины II созыва), победив на мажоритарном округе № 220 в Макаровском районе Киевской области. На выборах его выдвинула Украинская республиканская партия.

В Верховном Совете ІІ созыва был секретарём депутатской группы «Державність» («Государственность»), которую возглавлял академик Игорь Юхновский. Позже — член группы «Конституционный центр» во главе с Михаилом Сиротой. Председатель подкомитета по вопросам деятельности Совета и самоуправления Комитета по вопросам государственного строительства, деятельности советов и самоуправления.

Роман Бессмертный — один из основных авторов Конституции Украины, принятой 28 июня 1996 г. До этого также стал одним из авторов Конституционного договора между Верховным Советом и президентом Украины от 8 июня 1995 г.

С 1998 по 2002 гг. — народный депутат Украины III созыва от Народно-демократической партии. Член фракции НДП (май 1998 — январь 2002 г.), член фракции ПРП «Реформы-Конгресс» (с января 2002 года). Член Комитета по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и деятельности советов (с июля 1998 года, позже — Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления).

В 1997 году был назначен постоянным представителем президента Украины Леонида Кучмы в Верховном Совете Украины. Находился на этой должности пять лет — до апреля 2002 г. Во время второго срока Романа Бессмертного в Верховном Совете началась его многолетняя работа с тогдашним экс-премьер-министром Виктором Ющенко и «Нашей Украиной». На парламентских выборах 2002 г. был политическим координатором и заместителем избирательного штаба оппозиционного блока «Наша Украина».

На парламентских выборах в апреле 2002 г. прошёл в Верховный Совет IV созыва от блока «Наша Украина» (№ 23 в списке). К тому времени был беспартийным. С мая 2002 г. — член фракции «Наша Украина». Член Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (с июня 2002 года). 3 марта 2005 сложил депутатские полномочия.

Во время президентских выборов 2004 г. — руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко; заместитель руководителя центрального штаба коалиции «Сила народа», созданной «Нашей Украиной» и Блоком Юлии Тимошенко. В ноябре-декабре 2004 г. — комендант палаточного городка на Майдане во время Оранжевой революции.

С марта 2005 по декабрь 2006 г. — председатель Совета партии «Народный Союз Наша Украина».

С 4 февраля по 29 ноября 2005 г. — вице-премьер-министр по вопросам административно-территориальной реформы в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова. После отставки правительства Юлии Тимошенко занялся подготовкой «Нашей Украины» к парламентским выборам 2006 года. Возглавил избирательную кампанию блока «Наша Украина».

Народный депутат V созыва с апреля 2006 г. от блока «Наша Украина», № 23 в партийном списке. В ходе коалиционных переговоров между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ рассматривался на должность председателя Верховной Рады Украины).Член Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления. В апреле 2007 г. сложил полномочия депутата Верховного Совета.

С мая по декабрь 2006 г. — председатель фракции «Нашей Украины» в Верховной Раде.

С декабря 2006 по июль 2007 г. — председатель Центрального исполнительного комитета партии «Народный Союз Наша Украина».

4 апреля 2007 г. назначен заместителем Главы Секретариата президента Украины. Находился на этом посту до мая 2009 г., после чего снова вернулся к партийной работе руководителем исполкома «Нашей Украины».

С 24 февраля 2010 г. по 3 июня 2011 г. — Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь.

В марте 2016 г. вступил в Аграрную партию, став руководителем Центрального аппарата партии. В электронной декларации кандидата в президенты от 2 февраля 2019 года указал себя как руководителя центрального аппарата партии.

В ходе президентских выборов 2019 года занял 15-е место с результатом 0,14 % (27 182 голосов).

Минский процесс 
В 2015 г. Роман Бессмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (Минский процесс). Участвуя в сложных переговорах, он всегда принципиально отстаивал суверенитет и территориальную целостность Украины, настаивал на необходимости первоочередного решения вопросов безопасности, прекращении огня и освобождении заложников.

Роман Бессмертный первым из представителей Украины сделал Минский процесс публичным, откровенно рассказывая о внутренней «кухне» переговоров с российской стороной и представителями оккупированных территорий.

В апреле 2016 г. вышел из состава переговорщиков Минского процесса.

9 июля 2019 г. президент Владимир Зеленский уполномочил Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы. 13 августа президент уволил политика с занимаемого поста, о своём назначении и увольнении последний узнавал из СМИ. Назывались различные причины отставки: Бессмертный отмечал идеологические разногласия, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявляла о процессе «формирования наиболее эффективной команды».

Бессмертный считает, что ЛНР и ДНР должны превратиться в «дикое поле».

Личная жизнь 
Роман Бессмертный женат на Татьяне Александровне Мокриди (1971 г.). От первого брака у него есть дочь Лилия (1989 г.), у Татьяны Мокриди от первого брака — сын Владислав (1991 г.). Общие дети — Елизавета и Анастасия (2012 г.).

Увлечения: футбол, классическая музыка. Коллекционирует виниловые пластинки.

Награды 
 Орден «За заслуги» I ст. (23 января 2009 г.) — за весомый личный вклад в обеспечении создания Национального историко-культурного заповедника «Гетманськая столица» в г. Батурин, плодотворную общественно-политическую деятельность
 Орден «За заслуги» II ст. (18 января 2007 г.) — за заслуги в государственном строительстве, весомый вклад в развитие и укрепление демократической, социальной, правовой Украины и по случаю Дня Соборности Украины
 Орден «За заслуги» III ст. (11 декабря 1996 г.) — за заслуги в развитии украинской государственности, активное участие в конституционном процессе

См. также 
 Личная страница на Facebook
 Официальная страница на Facebook
 Сайт Романа Бессмертного
 Блоги Романа Бессмертного на сайте «Новое время»

Примечания

Ссылки 
 Манифест «О будущем» // Сайт Романа Бессмертного, 24.12.2018

Члены Народно-демократической партии (Украина)
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Вице-премьер-министры Украины
Кандидаты политических наук Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Послы Украины в Белоруссии
Выпускники Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова
Преподаватели Киевского университета культуры и искусств
Члены партии «Наша Украина»
Почётные граждане Мукачева
Политики XX века
Политики XXI века
Первое правительство Тимошенко
Участники Оранжевой революции
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании